Torki peut désigner :

Patronymes 
 Béchir Torki (1931-2009), physicien théoricien et universitaire tunisien.
 , handballeur koweïtien

 Farhang Torki, découvreur de plusieurs espèces de geckos : Asaccus andersoni, Asaccus barani, Asaccus granularis, Asaccus iranicus, Asaccus tangestanensis, Asaccus zagrosicus, Hemidactylus romeshkanicus, Eublepharis angramainyu, Microgecko persicus, Cyrtopodion kiabii et Mediodactylus stevenandersoni.

Toponymes 
 Aïn Torki, commune de la wilaya de Aïn Defla en Algérie.
 Torki, village de Pologne
 Torki Hanafi, mosquée érigée en 1750 à Blida en Algérie.
 , village d'Iran